12. Armee (Deutsches Heer) – armata del Deutsches Heer, operativa durante la prima guerra mondiale tra il 1915 e il 1916.
 12. Armee (Wehrmacht) – armata della Wehrmacht, operativa durante la seconda guerra mondiale tra il 1939 e il 1942 e nel 1945.